Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2010 (offiziell: 2010 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 3. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 18. bis 24. April des Jahres in der russischen Stadt Tscheljabinsk statt. Gespielt wurde im Uralskaya Molnia Ice Palace.

Die Weltmeisterschaft war durch den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull und einem über weite Teile Europas reichendem Flugverbot, aufgrund der Vulkanasche, beeinträchtigt.

Die russische Mannschaft konnte den Heimvorteil und das Fernbleiben mehrerer Konkurrenten nutzen und ihren ersten WM-Titel erringen.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Nicht teilgenommen 
Die folgenden Mannschaften waren gemeldet, traten zum Turnier aber nicht an.
 
 
 

Die Mannschaften zogen ihre Teilnahme aufgrund des Vulkanausbruches in Island ab.
 
 
 
 
 

Die Teams reisten verspätet an und die angesetzten Spiele wurden im Zeitplan nach hinten verlegt.

Tabellen der Round Robin

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Ergebnisse der blauen Gruppe

18. April 
 Sonntag, 18. April 2010 13:00, Runde 2

19. April 
 Montag, 19. April 2010 09:00, Runde 4

 Montag, 19. April 2010 17:00, Runde 6

20. April 
 Dienstag, 20. April 2010 13:00, Runde 8

21. April 
 Mittwoch, 21. April 2010 13:00, Runde 11

 Mittwoch, 21. April 2010 17:00, Runde 12

22. April 
 Donnerstag, 22. April 2010 13:00, Runde 14

 Donnerstag, 22. April 2010 17:00, Runde 15

Ergebnisse der roten Gruppe

18. April 
 Sonntag, 18. April 2010 13:00, Runde 2

19. April 
 Montag, 19. April 2010 09:00, Runde 4

 Montag, 19. April 2010 13:00, Runde 5

20. April 
 Dienstag, 20. April 2010 09:00, Runde 7

 Dienstag, 20. April 2010 17:00, Runde 9

21. April 
 Mittwoch, 21. April 2010 13:00, Runde 11

22. April 
 Donnerstag, 22. April 2010 09:00, Runde 13

 Donnerstag, 22. April 2010 13:00, Runde 14

 Donnerstag, 22. April 2010 17:00, Runde 15

Ergebnisse der grünen Gruppe

18. April 
 Sonntag, 18. April 2010 09:00, Runde 1

 Sonntag, 18. April 2010 17:00, Runde 3

19. April 
 Montag, 19. April 2010 13:00, Runde 5

 Montag, 19. April 2010 17:00, Runde 6

20. April 
 Dienstag, 20. April 2010 09:00, Runde 7

 Dienstag, 20. April 2010 13:00, Runde 8

 Dienstag, 20. April 2010 17:00, Runde 9

21. April 
 Mittwoch, 21. April 2010 09:00, Runde 10

 Mittwoch, 21. April 2010 17:00, Runde 12

22. April 
 Donnerstag, 22. April 2010 09:00, Runde 13

 Donnerstag, 22. April 2010 17:00, Runde 15

Tie-Breaker 
Im Tie-Breaker standen sich die punktgleichen Mannschaften aus der blauen bzw. roten Gruppe gegenüber.

 Freitag, 23. April 2010 08:30

 Freitag, 23. April 2010 11:30

Play-off

Qualifikationsspiel 
Der Sieger zog in das Viertelfinale ein.
 Freitag, 23. April 2010 15:30

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Freitag, 23. April 2010 19:30

Halbfinale 
 Samstag, 24. April 2010 09:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Samstag, 24. April 2010 14:00

Finale 
 Samstag, 24. April 2010 14:00

Endstand

Weblinks 
 2010 World Mixed Doubles Curling Championship. worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2010
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Tscheljabinsk
Curling (Russland)